Vaccinationsbevis verifiering är en mobilapplikation för att verifiera Vaccinationsbevis som utvecklats av Myndigheten för digital förvaltning.

Källor

Noter

Externa länkar 

 
 
 
Mobilapplikationer